Belian ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Belian (1873–1946), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Oskar Belian (1832–1918), deutscher Gutsbesitzer, Bürgermeister von Allenstein